Breze kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Breze (distrikt i Bulgarien, Smoljan), 
 Breze (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija), Obsjtina Svoge,

Frankrike 

 Brézé, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar